Virslīga 2014 var den 23:e säsongen av toppfotboll i Lettland.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Källor

2014 i Lettland
Fotbollssäsongen 2014
Säsonger av Latvijas futbola Virslīga